Бурано има више значења:
 Бурано (Комо)
 Бурано (Тревизо)
 Бурано (Венеција)